Al Ahli SC (arabiska: ) är en professionell fotbollsklubb som spelar i den högsta divisionen i Qatar. Klubben grundades 1950 under namnet Al Najah Sports Club.

Placering senaste säsonger

Färger

Trikåer

Kända spelare 
  Mohammed Muntari
  Omid Ebrahimi
  Abel Hernández
  Mohamed Diamé

Källor

Externa länkar 
 [ Officiell webbplats] 
 Al Ahli SC på Soccerway
 RSSSF (säsonger och mästare)
 RSSSF (CUP vinnare)

Fotbollsklubbar i Qatar
Sportklubbar bildade 1950